

Априлці () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирково.
 Априлці () — місто в Ловецькій області. Входить до складу общини Априлці.
 Априлці () — община в Ловецькій області.
 Априлці () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.